Blanchet ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Blanchet (1866–1957), französischer Numismatiker
 Alexandre Blanchet (1882–1961), Schweizer Künstler
 André Blanchet, (1918–1966), französischer Radrennfahrer
 Augustin Magloire Alexandre Blanchet, französisch-kanadischer Geistlicher, Bischof von Nesqually
 Bernard Blanchet (* 1943), französischer Fußballspieler und -trainer
 Bertrand Blanchet (* 1932), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Rimouski
 Boris Blanchet (* 1971), französischer Jazzmusiker
 Bruno Blanchet (1760–1822), haitianischer Politiker, Präsident von Süd-Haiti 1807
 Claude Blanchet, kanadischer Unternehmer und Mäzen
 Dominique Blanchet (* 1966), französischer Geistlicher, Bischof von Créteil
 Emile-Arsène Blanchet (1886–1967), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Saint-Dié
 Émile-Robert Blanchet (1877–1943), Schweizer Pianist und Komponist

 Joseph-Goderic Blanchet (1820–1890), kanadischer Mediziner und Politiker
 Luz Blanchet (* 1966), mexikanische Fernsehmoderatorin
 Marcel Bleustein-Blanchet (1906–1996), französischer Werbefachmann
 Maturino Blanchet (1892–1974), italienischer Geistlicher, Bischof von Aosta

 Séverin Blanchet (1943–2010), französischer Dokumentarfilmer
 Thomas Blanchet (1614–1689), französischer Maler
 Ugo Blanchet (* 1999), französischer Tennisspieler

Blanchet steht für:

 Blanchet, Weinmarke der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien

Siehe auch:
 Blanchett
 Blanchette
 Planchet